Ле́дмо́зеро — узловая техническая железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 3,25 км линии Ледмозеро — Костомукша — госграница и на 119,0 км  линии линии Кочкома — Ледмозеро II.

К станции примыкают три однопутных перегона: Ледмозеро II — Разъезд 24 км (в нечётном направлении) и Ледмозеро II — Пертозеро и Ледмозеро II — Ледмозеро (в чётном направлении).

Общие сведения 
Станция находится на территории Ледмозерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия возле трассы  («Кочкома — Костомукша») в 2,5 км от посёлка Ледмозеро. Была открыта 22 апреля 2002 года в составе линии Кочкома — Ледмозеро II как узловая станция, соединявшая новую линию с линией Суоярви — Костомукша.

Станция была оборудована постом электрической централизации для обеспечения автоблокировки на линии, однако он так и не был достроен, так что на сегодняшний день (2019 год) на перегонах Ледмозеро — разъезд 24 км и Пертозеро — разъезд 24 км движение поездов осуществляется по путевой записке. Планировалось строительство тяговой ПС с питанием её от районной ПС Ледмозеро, однако это так и не было осуществлено: подстанция так и не была запущена, построенные к ней подъездные пути не используются, а линия так и не была электрифицирована.

На станции также была построена длинная остановочная платформа, которая не используется, поскольку пассажирские поезда дальнего следования № 680 сообщением Петрозаводск — Костомукша — Петрозаводск и № 350 сообщением Санкт-Петербург — Костомукша — Санкт-Петербург проходят станцию без тарифной остановки.

Примечания

Ссылки

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 2002 году
Муезерский район
Железнодорожные станции по алфавиту
Узловые железнодорожные станции